Оймаут — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Оймаут — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Оймаут — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Оймауты — средневековое монгольское племя.